Kotrč může být:

houba
 Kotrč (Sparassis) –  rod chorošovitých hub z čeledi Sparassidaceae
 krajový lidový název pro houbu choroš oříš (Polyporus umbellatus) 
 krajový lidový název pro houbu trsnatec lupenitý (Grifola frondosa) 

příjmení
 Jan Kotrč – český šachista
 Jiří Kotrč – český házenkář

fiktivní postava
 pan Kotrč – postava z pohádek O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi